Флаг муниципального образования «Исингинское» Еравнинского района Республики Бурятия Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 19 августа 2011 года решением Совета депутатов муниципального образования «Исингинское» № 33/5 и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. Настоящее решение вступает в силу со дня регистрации флага муниципального образования «Исингинское» в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации, но не ранее 1 января 2012 года.

Описание и символика 
Прямоугольное полотнище с отношением высоты к длине 2:3.

Главной в символике флага является «Белая лебедь» — прародительница рода хоринских бурят.

Голубой фон — цвет неба, воды (так как наш край озёрный, лебедь может быть и в воздухе, и на воде).

Круг — земной шар, озеро Исинга.

Под главной символикой находится охотничий рожок и рыбацкий гарпун — люди Исинги отличные охотники и рыбаки.

Ростки зерна — занятие земледелием.

Животные — занятие скотоводством.

Пять хадаков символизируют:
 красный — лоно земли;
 зелёный — поверхность земли, плодородие богатств;
 синий — голубое небо, воздух, которым дышим;
 жёлтый — солнце, которое даёт свет, тепло всем живым существам и растениям.
 белый — добрая душа, белая дорога, белый свет, олицетворение мира и добра.

Общий красный фон флага — содружество и многонациональность жителей Исинги (буряты, русские, чуваши, украинцы, тувинцы и т. д.).

Примечания 

Флаги с изображением лебедя
Флаги с изображением охотничьего рога
Острога в геральдике